Григорий Костюк:
 Костюк, Григорий Александрович (1902—2002) — украинский литературовед и критик, мемуарист.
 Костюк, Григорий Силович (1899—1982) — украинский советский психолог, педагог.